Le nom Pisano (littéralement « de Pise » en italien) est porté comme :

Patronyme
 La famille Pisano, famille d'artistes italiens, des sculpteurs et dres architectes italiens de la province de Pise (d'où ils tirent leur nom) qui se sont illustrés dans des monuments gothiques de la Toscane.
 Alfonso Pisano (ou de Pise/Pisa) (1528-1598) est un jésuite théologien espagnol et écrivain.
 Berto Pisano (1928-2002) est un compositeur et musicien italien.
 Bonanno Pisano est un architecte italien du .
 Eduardo Pisano (1912-1986) est un artiste peintre espagnol.
 Francesco Pisano (né en 1986) est un footballeur italien.
 Isabel Pisano (née en 1944) est une actrice et journaliste uruguayenne.
 Marco Pisano (né en 1981) est un footballeur italien.
 Niccolò Pisano (1470-après 1537) est un peintre italien.
 Nino Pisano (actif entre 1349 et 1368) est un sculpteur italien, fils d'Andrea Pisano.

Pseudonyme
 Giunta Pisano, surnom du peintre de crucifix monumentaux  Giunta di Capitino
 Andrea Pisano né Andrea da Pontedera (1290 - 1348 ou 1349), orfèvre, architecte et sculpteur, l'auteur de la première porte (sud) de bronze du Baptistère Saint-Jean (Florence).
 Leonardo Pisano, nom d'usage  de Leonardo Fibonacci, car originaire de Pise
 Francisco Niculoso (vers 1470-1529) dit Niculoso Pisano, peintre italien.

Toponyme
 Pisano est une commune de la province de Novare dans le Piémont en Italie.
 Orciano Pisano est une commune de la province de Pise en Toscane.
 Monte Pisano est une montagne de Toscane.
 Porto Pisano est l'ancien port maritime de Pise.

Autres 
 Période de Pisano, en théorie des nombres.